Ге́нрих Саа́кович Маранджя́н (19 июля 1926 года, Ленинакан — 14 марта 2011 года, Санкт-Петербург), советский и российский кинооператор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976).

Биография 
Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (1951 год, мастерская А. Гальперина). С 1951 года работал оператором-постановщиком на киностудии «Ленфильм», операторский стаж более полувека (последнюю работу завершил в 2009 г.). Представитель ленинградской операторской школы, сотрудничавший с Владимиром Венгеровым, Иосифом Хейфицем, Алексеем Баталовым, Александром Белинским, Семёном Арановичем и другими режиссёрами, Генрих Маранджян снимал и социально-психологические драмы, и водевили, и героические киноповести, и трагикомедии, и фильмы-балеты. В девяностые годы, в сотрудничество с Ириной Евтеевой, он проявил себя и в авангарде.
С 1975 года преподавал в ЛГИК имени Н. К. Крупской.

Семья 
Супруга Фрижета Гургеновна Гукасян — главный редактор Первого творческого объединения киностудии «Ленфильм», киновед, преподаватель, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ.

Дочери: Каринэ Генриховна Маранджян (1956—2021) — историк-японист, старший научный сотрудник Института восточных рукописей РАН; Мариам Генриховна Маранджян — учитель-сурдопедагог.

Фильмография 

  — «Счастье Андруса» (совм. с оператором С.Ивановым), реж. Г. М. Раппопорт
 1955 — «Таланты и поклонники», реж. А. Н. Апсолон, Б. М. Дмоховский
  — «Степан Кольчугин», реж. Т. А. Родионова
  — «Город зажигает огни», реж. В. Я. Венгеров
  — «Шинель», реж. А. В. Баталов
 — — «Балтийское небо» (2 серии), реж. В. Я. Венгеров
  — «Порожний рейс», реж. В. Я. Венгеров
  — «День счастья», реж. И. Е. Хейфиц
  — «Рабочий посёлок», реж. В. Я. Венгеров
  — «В городе С.», реж. И. Е. Хейфиц
  — «Живой труп», реж. В. Я. Венгеров
  — «Салют, Мария!», реж. И. Е. Хейфиц
  — «Красный дипломат. Страницы жизни Леонида Красина», реж. С. Д. Аранович
  — «Плохой хороший человек», реж. И. Е. Хейфиц
  — «Пожар во флигеле», реж. Е. М. Татарский
  — «Свадьба Кречинского», реж. В. Е. Воробьёв
  — «Единственная…», реж. И. Е. Хейфиц
  — «…И другие официальные лица», реж. С. Д. Аранович
  — «Ася», реж. И. Е. Хейфиц
  — «Трое в лодке, не считая собаки» (2 серии), реж. Н. Б. Бирман
  — «Рафферти» (3 серии), реж. С. Д. Аранович
 1980 — «Мы смерти смотрели в лицо», реж. Н. Б. Бирман
  — «Куда исчез Фоменко?», реж. В. Д. Гаузнер
  — «Анюта», фильм-балет, реж. А. А. Белинский
 1982 — «Кориолан», реж. А. П. Айрапетян
  — «Долгая дорога к себе», реж. Н. В. Трощенко
 1983 — «Магия чёрная и белая», реж. Н. Б. Бирман
  — «Воскресный папа», реж. Н. Б. Бирман
  — «Знаю только я», реж. К. С. Геворкян
  — «Перикола», телефильм, реж. А. А. Белинский
 1987 — «Чаплиниана» телефильм, реж. А. А. Белинский
  — «Сирано де Бержерак», реж. Н. Б. Бирман
  — «Когда святые маршируют», реж. В. Е. Воробьёв
  — «Лошадь, скрипка и немного нервно», реж. И. В. Евтеева
  — «Эликсир», реж. И. В. Евтеева
  — «Клоун», реж. И. В. Евтеева
  — «Петербург», реж. И. В. Евтеева
  — «Вечные вариации» («Демон», «Тезей», «Фауст»), реж. И. В. Евтеева
  — «Маленькие трагедии», фантазия, реж. И. В. Евтеева

Награды и премии 
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1984) — за фильм «Анюта»
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976)
 Премия Всесоюзного кинофестиваля за лучшую операторскую работу по картине «Рабочий посёлок» (1966)
 «Отличник кинематографии СССР» (1967)
 Приз Общероссийского фестиваля анимации в Тарусе за лучшую операторскую работу по картине «Эликсир» (1996)
 Награждён Орденом Дружбы (1997)
 Профессиональная премия «Медный всадник» за вклад в петербургское киноискусство (2008—2009)
 Награждён почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1969)
 Награждён медалью «За доблестный труд» (1970)
 Награждён знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 г.» (1974)
 Многократно награждён благодарностями киностудии «Ленфильм»

Примечания 

Выпускники ВГИКа
Преподаватели Санкт-Петербургского института культуры
Персоналии:Ленфильм
Отличники кинематографии СССР